Breve (teken), een diakritisch teken
 Breve (subscript), een in de Egyptologie en voor Semitische talen gebruikte variant van dit diakritisch teken in subscript,
 Breve (geschrift), een kort schrijven (in het bijzonder van de Paus).